Welin lub Księżyki (ukr. Велин) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Dawniej część Ponikowicy.

Zobacz też 
 Welin – grupa domów w Rażniowie.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim